El término Marius, un nombre, hace referencia, en esta enciclopedia:

 a Marius Petipa (1818-1910), bailarín y coreógrafo francés;
 a Simon Marius (1573-1624), astrónomo alemán;
 a Marius Jacob (1879-1954), anarquista ilegalista francés.